Miejscowości o tej nazwie:
 Kalaw – miasto w Mjanmie

Osoby o tym nazwisku:
 Pura Villanueva Kalaw – filipińska działaczka feministyczna, pisarka i dziennikarka
 Teodoro Kalaw – filipiński strzelec, olimpijczyk
 Teodoro M. Kalaw – filipiński pisarz, polityk i dziennikarz